Комарно се може односити на:
 Комарна (Сливно), насеље у општини Сливно, Хрватска
 Комарна (Јаши), насеље и седиште истоимене општине у округу Јаши, Румунија

 или:
 , насеље у општини Семич, Словенија

или:
 Општина Комарна (Јаши), општина у округу Јаши, Румунија

Види још 
 Комарно (вишезначна одредница)